Алекса́ндр Миха́йлович Колга́тин (16 июля 1975, Камышин, Волгоградская область — 1 марта 2000, высота 776, Чечня, Россия) — гвардии старший лейтенант в составе парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, Герой Российской Федерации.

Биография 
Родился 16 июля 1975 года в городе Камышин Волгоградской области. Русский. Здесь вырос и в 1992 году окончил среднюю школу №12.

В 1996 году окончил Камышинское высшее военное командно-инженерное строительное училище (с 1998 года расформировано). Проходил службу в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода оборудования пунктов управления. С 1998 года — командир инженерно-технического взвода отдельного инженерно-саперного батальона.

Участие в боевых действиях 
С 3 февраля 2000 года выполнял задачи в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Совершил более двадцати выходов со взводом для разминирования объектов в Веденском районе Чеченской республики. Лично обезвредил более 70 взрывоопасных предметов.

18 февраля 2000 года, устанавливая минное поле впереди боевых порядков парашютно-десантного полка, подвергся нападению боевиков. Под непрекращающимся огнём противника, рискуя жизнью, лично закончил установку мин и, прикрывая отход взвода, привел их в действие. Противник понёс значительные потери.

24 февраля грамотно установил минные заграждения на пути возможного выдвижения разрозненных групп боевиков. Высокопрофессиональная работа гвардии старшего лейтенанта А. М. Колгатина стоила жизни более тридцати боевиков.

Подвиг 

29 февраля 2000 года командир взвода 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии старший лейтенант А. М. Колгатин выдвигался в составе 6-й парашютно-десантной роты для занятия господствующих высот. Приняв бой, учитывая невозможность установки мин под шквальным огнём противника, гвардии старший лейтенант А. М. Колгатин занял место в боевом порядке роты. Показал личный пример мужества и героизма, ведя огонь из стрелкового оружия, четко руководил подчинёнными.

На рассвете 1 марта, заметив, что боевики сосредотачиваются с северного направления, принял решение воспретить их проход. Под огнём боевиков установил две мины МОН-50. Когда боевики двинулись в атаку, смертельно раненый в грудь Александр привел мины в действие. От мощных взрывов погибли 11 бандитов и более десятка были ранены.

Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года «за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе», гвардии старшему лейтенанту Колгатину Александру Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Память 
Похоронен на родине в городе Камышине, Волгоградской области. Каждый год 1 марта проходит день памяти А. М. Колгатина в МБОУ СОШ №12. В мероприятие входит: вахта памяти (ученики военно-инженерных классов дежурят по 15 минут около портрета А. М. Колгатина), приглашение родных Героя России, беседы в актовом зале школы, минута молчания.

Установлен памятник в 2015 году в г. Камышине.

Ссылки 

Погибшие в боях Второй чеченской войны
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России